Andrzej Januszewicz – prof. dr hab. med., polski internista, specjalista w zakresie hipertensjologii, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
 Augustyn Januszewicz (1930-2011) – biskup katolicki
 Jarosław Januszewicz (ur. 1973) – muzyk, kompozytor, aktor, autor muzyki do filmów i spektakli teatralnych
 Jerzy Januszewicz (1934-1992) – polski aktor teatralny i filmowy
 Paweł Januszewicz (ur. 1952) – prof. dr hab. med., polski pediatra, wieloletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 Włodzimierz Januszewicz (ur. 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie